Johann Batka ist der Name folgender Personen: